Gewone rozenzandbij
 Valse rozenzandbij